

Топоніми 
Тоїн (Міє)
Тоїн (Нара)

Персоналії 
Тоїн — японське прізвище.